Ullmann (Ullman, Ulmann, Ulman) est un nom de famille porté entre autres par :

 André Ullmann (1912-1970), journaliste français ;
 Bernard Ullmann  (1923-), journaliste et grand reporter français ;
 Fritz Ullmann (1875-1939), chimiste allemand, connu pour la réaction d'Ullmann et pour avoir fondé l'encyclopédie  ;
 Johann Christoph Ullmann (1771-1821), minéralogiste allemand ;
 Lisa Ullmann (1907-1985), danseuse et pédagogue allemande ;
 Liv Ullmann (1938-), actrice, réalisatrice et scénariste norvégienne ;
 Manfred Ullmann (né en 1931), philologue allemand ;
 Marc Ullmann (1930-2014), journaliste français ;
 Maximilian Ullmann (1996-), footballeur autrichien ;
 Salomon Ullmann (†1825), rabbin hongrois (en) ;
 Salomon Ullmann, premier directeur de l'AJB ;
 Viktor Ullmann (1898-1944), pianiste et compositeur tchèque ;
 Vojtěch Ignátz Ullmann (V. Ignác U.), architecte (cs).

 Personnages de fiction
 Claude Ullmann, personnage du film L'Armée des ombres (1969).

Divers

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique